

Szwajcaria 
W gwarze schwyzertüütsch:
 Appezöll – gmina w kantonie Appenzell Innerrhoden
 Appezöll – wieś w kantonie Appenzell Innerrhoden
 Appezöll Inneroode – kanton